Tigranes is de naam van verschillende koningen die in de oudheid over het Koninkrijk Armenië of Armenia Inferior regeerden:
 Tigranes I, vanaf 164 v.Chr.
 Tigranes II of Tigranes de Grote, 95-55 v.Chr.
 Tigranes III, 20-8 v.Chr.
 Tigranes IV, 8-1 v.Chr.
 Tigranes V, 6 - 10 na Chr.
 Tigranes VI, 60-62 na Chr.